Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2016 war die 41. Austragung der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 19. bis 29. November 2016 im al-Sadd Sports Club in der katarischen Hauptstadt Doha statt.

Weltmeister wurde Soheil Vahedi, der im Finale den Waliser Andrew Pagett mit 8:1 besiegte und sich damit für die Main-Tour-Saisons 2017/18 und 2018/19 qualifizierte. Nach Hossein Vafaei (2011) war er der zweite Iraner der den Titel gewann. Den dritten Platz belegten der Nordire Declan Brennan und Titelverteidiger Pankaj Advani aus Indien.

Der Thailänder Issara Kachaiwong erzielte in der Runde der letzten 64 gegen Peter McCullagh ein Maximum Break. Es war die erste 147er-Serie bei einer Amateur-WM seit 2010, damals gelang diese dem Iren Rodney Goggins.

Modus 
Die 120 Teilnehmer wurden in 26 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. 78 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die vom 25. bis 29. November im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Runde der letzten 78 

|}

Runde der letzten 64 bis Finale

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 Offizielle Website
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2016 bei CueTracker

Einzelnachweise 

2016
Snookerveranstaltung 2016
Billardturnier in Doha